Луций (Lucius) — традиционный преномен для старшего сына знатного патрицианского древнеримского рода Кассиев.
Известны следующие персоны под этим именем:

 Луций Кассий Лонгин Равилла — консул 127 до н. э., цензор 125 до н. э., из плебейской ветви Кассиев.
 Луций Кассий Лонгин (консул 107 года до н. э.) — погиб во время войны с германскими племенами в конце II века до н. э.
 Луций Кассий Лонгин (народный трибун) — народный трибун 105 или 104 годов до н.э.
 Луций Кассий Лонгин (народный трибун 44 года до н. э.) — младший брат Гая Кассия, одного из убийц Цезаря
 Луций Кассий Лонгин (легат) — сын предыдущего. Воевал на стороне республиканцев, героически погиб в битве при Филиппах, где командовал легионом.
 Луций Кассий Лонгин (консул-суффект 11 года) — сын предыдущего.
 Луций Кассий Лонгин (муж Друзиллы) (Lucius Cassius Longinus) — сын предыдущего, консул 30 года, первый муж Юлии Друзиллы, сестры и любовницы Калигулы.
 

Кассии